Numele de George Enescu se poate referi la:

 George Enescu, compozitor român
 George Enescu, localitatea în care s-a născut compozitorul, situată în județul Botoșani
 George Enescu, comuna în care se află localitatea cu același nume
 George Enescu, cartier din municipiul Suceava

Vezi și 
 Enescu (dezambiguizare)
 Statuia lui George Enescu din București